Karczag György (1915–1980) magyar zenei író
 Karczag György (1941–1978) magyar író